Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Potter () :
le comté de Potter, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
le comté de Potter, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
le comté de Potter, situé dans l'État du Texas.

Voir aussi